«Фресно» () — американский мини-сериал, снятый в 1986 году режиссёром Джеффом Блекнером в жанре комедии. В США премьера состоялась 16 ноября 1986 года. Это пародия на популярные мыльные оперы «Даллас» и «Династия».

Сюжет 

Действие фильма происходит в городе Фресно в Калифорнии, 64-м по размеру в США. В центре сюжета — семейка Кенсингтонов, глава которой — матрона Шарлотта Кенсингтон. У неё есть сын Кэйн, мерзкий тип, одержимый жаждой власти. Он женат, его жена Тэлон — нимфоманка.

Среди других главных героев — некто Тайлер Кэн и человек по прозвищу «Факел». «Факел» управляет ранчо Кенсингтонов. Кроме того, он очарователен, и на него заглядываются все женщины в округе.

В ролях 
 Кэрол Барнетт — Шарлотта Кенсингтон
 Дэбни Коулмен — Тайлер Кэн
 Грегори Харрисон — Факел
 Чарлз Гродин — Кэйн Кенсингтон
 Тери Гарр — Тэлон Кингстон
 Валери Махаффей — Тиффани Кенсингтон
 Энтони Хилд — Кевин Кенсингтон
 Пат Корли — Ирл Дюк
 Луис Авалос — Хуан
 Тереза Ганцель — Бобби Джо Бобб
 Билл Пэкстон — Билли Джо Бобб
 Генри Дэрроу — команданте

Примечания

Ссылки 
 

 
 
 
 

Телевизионные мини-сериалы США
Телефильмы 1986 года
Пародийные телесериалы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Телесериалы MTM Enterprises
Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Пародии на телешоу